

Musique

Groupe 

 Vivid est un groupe japonais de visual kei.

Album 

 Vivid est un album de Living Colour sorti le  ;
 Vivid est un album de Crystal Kay sorti le .
 Vivid est le premier album studio de la chanteuse américano-sud-coréenne Ailee, sorti le

Chanson 

 Vivid est une chanson de Fairy Fore sortie le  ;
 Vivid est une chanson de la chanteuse coréenne BoA sortie le .

Entreprises 
 Vivid Entertainment, un studio de production de films pour adultes.
 , une compagnie de jouets.